Jaume Ribas i Surinyach, agent doble i militant del Front Nacional de Catalunya.
 El pintallavis, pel·lícula.